Эта статья о демографических особенностях населения Экваториальной Гвинеи, включающих в себя плотность населения, этнос, уровень образования, здоровья, экономический статус, религиозную принадлежность и другие аспекты населения.

Население 
Согласно переписи 2010 года World Population Prospects, общая численность населения в 2010 году составляла 700 000 человек, по сравнению с 226 000 только в 1950 году. Доля детей в возрасте до 15 лет в 2010 году составляла 39,2 %, 57,9 % населения было в возрасте между 15 и 65 годами, в то время как 2,9 % было 65 лет и старше.

Демографическая статистика 
Регистрация актов движения гражданского состояния в Экваториальной Гвинее не завершена. The Population Departement of the United Nations подготовлены следующие оценки.

Этнические группы

Народы, считающиеся коренными 
Большая часть населения Экваториальной Гвинеи происходят от банту. Представители самого большого племени Фанг являются коренными на материке, но существенная миграция на остров Биоко привела к доминированию фанг по сравнению с предыдущими жителями народа буби. Фанг составляют 80 % населения и сами делятся на 67 кланов. Те, кто проживает в северной части Рио-Муни, говорят на фанг-нтуму, в то время как на юге говорят на фанг-оках; у двух диалектов есть взаимопонятность. Буби, которые составляют 15 % населения, являются коренными жителями острова Биоко.

Также там проживают прибрежные племена, совместно называемые как ндове или «игроки» (исп. Beach People «пляжные люди»): баленге, бенга, буджеба (квасио), комбе на материке и на малых островах, общество фернандино, произошедшее от креолов, на острове Биоко. Все эти группы в общем составляют 5 % населения.

Две маленькие группы пигмеев, бейеле и бокуигн, также населяют страну, раньше будучи находясь в регионе Альтос-де-Нсорк. Их население сокращается, они подвергаются сильному давлению и дискриминации со стороны своих соседей.

Недавно переселённые народы 
Некоторые европейцы (в основном испанского и португальского происхождения), смешанные с африканским этносом, также проживают в Экваториальной Гвинее как нация. Из них большинство является испанцами, оставшимися после обретения страной независимости. Растёт число иностранцев из соседних Камеруна, Нигерии и Габона. Экваториальная Гвинея приняла азиатов и африканцев из других стран как работников на плантациях какао и кофе. Другие африканцы прибыли из Либерии, Анголы и Мозамбика. Азиаты, в основном китайцы и небольшое число индийцев. Экваториальная Гвинея также позволила многим ищущим счастья европейцам быть поселенцами, включая британцев, французов и немцев. После обретения независимости многие экваториальные гвинейцы отправились в Испанию. Другие 100 000 экваториальных гвинейцев перебрались в Камерун, Габон и Нигерию из-за диктатуры Франсиско Масиас Нгема. Некоторые из её общин также живут в Бразилии, некоторые испаноязычные в латиноамериканской нации, в США, в Португалии и Франции.

Языки 
Испанский,
французский и португальский языки являются официальными и распространены как вторые языки. Испанский язык используют в образовании, и по этой причине большинство населения (около 88 %) могут говорить на нём, но только 10 %-15 % имеют высокую компетенцию в языке. Аннобонцы говорят на португальском креольском языке, называемый аннобонским, как на своём первом языке. Азиаты и другие европейцы говорят на своих родных языках. Зарубежные африканцы говорят на родных и официальном языке своей страны — английском и игбо для нигерийцев; английский язык для камерунцев и либерийцев; французский язык для камерунцев и габонцев; а португальский язык для ангольцев и мозамбикцев. Последний стал одним из официальных языков с 13 июля 2007 года. Большинство людей с образованием говорят на английском, наиболее важном языке для обучения. Римско-католическая церковь оказала большое влияние в области религии и образования.

Экваториальные гвинейцы носят испанские имена и африканские имя и фамилию. При записи испанские и африканские имена следуют по имени отца (когда становится основной фамилией) и имя матери. Таким образом, люди могут иметь до четырёх имён с другой фамилией для каждого поколения.

Примечания

Ссылки 

 Экваториальная Гвинея на Ethnologue
 Языки Экваториальной Гвинеи на Ethnologue
 Joshua Project (все народы, языки и др.)

Население Экваториальной Гвинеи